Palmqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Palmqvist (1921–2003), schwedischer lutherischer Bischof
 Björn Palmqvist (* 1944), schwedischer Eishockeyspieler
 Daniel Palmqvist, schwedischer Musiker und Gitarrist
 Gunhild Palmqvist (1917–1963), schwedische Politikerin
 Jenny Palmqvist (* 1969), schwedische Fußballschiedsrichterin
 Margareta Palmqvist (* 1928), schwedische Politikerin